

Гвадалупе (Гуадалупе) — район Ріо-де-Жанейро

Гвадалупе (Касерес) — муніципалітет в Іспанії

Гвадалупе (острів) — острів в Тихому океані

Гвадалупе (округ, Нью-Мексико)
 Гвадалупе (округ, Техас)
 Гвадалупе — місто в окрузі Марікопа, штат Аризона
 Гвадалупе — місто, штат Каліфорнія

Див. також 
 Гваделупа
 Гвадалопе